Wahlkreis 60 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 60
 Landtagswahlkreis 60